Il doppio del torneo di tennis Waikoloa Championships 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrici Tina Križan e Katarina Srebotnik che hanno battuto in finale Els Callens e Nicole Pratt 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Els Callens /  Nicole Pratt (finale)
 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (campionesse)

 Rachel McQuillan /  Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)
 Amy Frazier /  Katie Schlukebir (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Waikoloa Championships 2001